Una fórmula és una manera breu d'expressar informació de manera simbòlica. Altres significats més específics són:

 Matemàtiques:
 Fórmula d'Euler
Fórmula de Moivre
 Lògica: 
Fórmula (lògica)
Fórmula ben formada
 Geometria: 
Fórmula d'Heró
Fórmula de la tangent de l'angle meitat
Fórmula de Brahmagupta
Aritmètica: Fórmula de Faulhaber
Anàlisi: 
Fórmula de d'Alembert
Fórmula de la integral de Cauchy
Probabilitat i estadística: Fórmula de càlcul per a la variància
 Física: 
Fórmula de Weizsäcker
Fórmula de Balmer
Fórmula baromètrica
 Química: 
Fórmula química
Fórmula empírica o fórmula mínima
Fórmula molecular
Fórmula desenvolupada 
Fórmula desenvolupada plana
Fórmula estructural
Fórmula esqueletal
Fórmula de Regnault
 Biologia:
Fórmula floral, representa l'estructura d'una flor
Fórmula dentària, representa el nombre i situació de les peces dentàries
 Farmàcia: Fórmula magistral, un medicament preparat pel farmacèutic
 Esport:
 Fórmula 1
 Fórmula 2
 Fórmula 3
 Fórmula 750
 Altres:
Fórmula màgica, un acord polític suís

Vegeu també 
 Llista de pàgines que comencen per "Fórmula"
 Pàgines que contenen "formula"